Шарой:

 Шарой — село в Шаройском районе Чечни.
 Шарой — чеченский тайп и один из девяти тукхумов.